Ashmunella ferrissi är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1905. Ashmunella ferrissi ingår i släktet Ashmunella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
ferrissi